Preston Hall ist der Name folgender Bauwerke:

im Vereinigten Königreich:
 Preston Hall (Aylesford), Kent
 Preston Hall (Pathhead), Midlothian
 Preston Hall (Preston-on-Tees), Stockton-on-Tees

in den Vereinigten Staaten:
 Preston Hall (Waitsburg), Washington

Siehe auch:
 Preston House